Le  championnat d'Europe de volley-ball masculin des petits États a eu lieu du 28 mai au  2002 à Andorre-la-Vieille (Andorre).

Équipes présentes

Phase de poules

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Places 5 à 8

Places 1 à 4

Classement final 

Europe 2002
Volley-ball Europe masculin des petits États 2002
Europe masculin des petits États
2002 en Andorre